Smell the Magic é o segundo álbum de estúdio da banda estadunidense L7. Produzido por Jack Endino, foi lançado inicialmente em 1 de setembro de 1990 e relançado em 1991 com mais três músicas: "Packin' a Rod", "Just Like Me", e "American Society".

Foi a partir deste álbum que o som característico da banda ficou bem definido: riffs pesados, mas com uma energia punk sempre presente e letras que, apesar de sarcásticas e cómicas, revelam grande criticismo à sociedade.

Faixas

Créditos 
L7
 Donita Sparks → vocal e guitarra
 Suzi Gardner → vocal e guitarra
 Jennifer Finch → baixo e vocais de apoio
 Demetra Plakas → bateria

Convidado
 Mike Patton → vocais convidados

Produção
 Jack Endino → engenheiro de som
 Michael James → engenheiro
 Daniel Rey → engenheiro
 Randall Martin → logotipo
 Charles Peterson → fotografia
 Howard Rosenberg → fotografia
Jeff Price → fotografia

Ligações externas 

Álbuns de L7
Álbuns de 1990
Álbuns da Sub Pop
Álbuns de punk rock
Álbuns grunge
Álbuns em língua inglesa